Pukulmi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pukulmi (ö i Kemi-Torneå), Lappland, 
 Pukulmi (ö i Tornedalen), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar